Alan Roger Currie (Gary, Indiana, 3 de Março de 1963 – 28 de novembro de 2022) conhecido na comunidade PUA como o Rei da Sedução Verbal Direta foi um autor, palestrante motivacional, coach de relacionamento, consultor de estilo de vida BDSM e poliamor, criador de conteúdo do YouTube que escreveu livros de auto-ajuda sobre relacionamento, sedução, habilidades de comunicação verbal, conselhos para os homens se envolver em conversas eróticamente explicitas  com as mulheres (dirty talk) e um modo de abordagem direta que ajuda a identificar vários tipos de "jogos manipulativos” empregados entre os sexos.

Os quatro modos de comunicação verbal 

Currie desenvolveu o seu conceito de "Os Quatro Modos de Comunicação Verbal" em outubro de 1990 e publicou seu primeiro panfleto em 1998, intitulado “Mode One: Let Them Know What You're Really Thinking”. O panfleto de 26 páginas descreve as características gerais de cada um dos seus "quatro modos" de comunicação interpessoal com as mulheres:

 Comportamento do Mode One - caracterizado como altamente seguro de si, direto, sem desculpas e diretamente honesto
 Comportamento do Mode Two - caracterizado como agradável, educado, cauteloso e de "rodeios"
 Comportamento do Mode Three - caracterizado como falso, covarde, enganoso e bajulador
 Comportamento do Mode Four – caracterizado como ressentido, vingativo, misógino e severamente crítico

Currie converteu seu panfleto inicial em um eBook em 1999 e começou a vendê-lo pela Internet que atraiu a atenção nacional e internacionalmente. Ele defende que os homens deveriam "ser 'sincero e honesto' com as mulheres" e que "ir 'direto ao ponto' é melhor, pois não desperdiça o tempo de ninguém". Sua abordagem foi descrita como "menos enigmática" em comparação com os métodos dos artistas da sedução por ser simplesmente "direto sem desculpas". Currie afirma que: "Se você se sente atraído por uma mulher, a melhor maneira de ter a atenção dela é 'dizer a ela quais são suas intenções'; ela pode inicialmente suspirar de choque, mas é mais provável que saia com você". Seu apelido entre suas fãs do sexo feminino é "The King of Verbal Seduction" (em português "O Rei da Sedução Verbal"),
muitos homens na comunidade de sedução (PUA) o chamam de "O Padrinho do Direct Verbal Game".

Propriedade intelectual 

No ano de 2019 Currie acusou publicamente muitos colegas do YouTube de violar sua propriedade intelectual e plagiar verbalmente muitos de seus termos, conceitos, slogans e filosofias descrita em seus livros, principalmente a sua filosofia pessoal de "No Free Attention" ("Sem Atenção de Graça"). No final do ano de 2020 Currie lança uma edição revisada e atualizada do seu livro publicado em 2012 "The Possibility of Sex" intitulado para "No FREE Attention" com o objetivo de reivindicar a sua filosofia.

Pontos de vista sobre a comunidade de sedução e a Manosfhere 

Currie recusa que o seu nome seja associado à comunidade de sedução, que inclui artistas e palestrantes como Neil Strauss, Mystery, Ross Jeffries e Julien Blanc.

Currie disse:

Currie critica as técnicas de atração e sedução que enfatizam ou utilizam táticas enganosas ou manipuladoras, dizendo: "A  'manipulação'  pode trazer benefícios a curto prazo, mas muito raramente, se alguma vez, a longo prazo. Em algum momento, seu 'verdadeiro eu' vai aparecer". Ele afirma que as tentativas de manipular tornam as pessoas mais vulneráveis a serem manipuladas.

Currie também se separou da comunidade on-line de homens conhecida como "manosphere". Currie declarou que não quer que seu nome ou seus livros estejam associados à misoginia. Currie afirma que quando um homem é um verdadeiro “Red Pill”, ele tende a avaliar o comportamento das mulheres de uma maneira realista, objetiva, justa e equilibrada. Por outro lado, quando um homem adota o que é conhecido como tendo uma mentalidade de “Black Pill”, a sua atitude em relação às mulheres tende a ser mais representado como negativa, amargurado e antagonico em relação às mulheres e, em alguns casos, até misógino. Currie disse: “Eu não quero meu nome ou marca seja associados a isso. Homens e mulheres tem que se
conectar e unir-se. Não tenho interesse em contribuir para que homens e mulheres se tornem inimigos ou adversários combativos".

Bibliografia 
Currie lançou vários livros auto-publicados, principalmente centrados em relacionamento e comunicação interpessoal entre homens e mulheres.
 Currie, Alan Roger. Mode One: Let the Women Know What You're REALLY Thinking. (1999). . Pretende fornecer conselhos de auto-ajuda para homens heterossexuais.
 Currie, Alan Roger. Mode One – HARDCORE: The Definitive Guide To Having Casual Sex With Women Who Don't Normally Have Casual Sex. (ebook). (2007).
 Currie, Alan Roger. Upfront and Straightforward: Let the Manipulative Game Players Know What You're REALLY Thinking. (2009) . Escrito para ajudar homens e mulheres solteiros a identificar "jogos manipulavos" que membros do sexo oposto podem empregar.
 Currie, Alan Roger. Mode One – Semantics & Scenarios: Inside the Mind of the Manipulative Game Player. (ebook). (2010).
 Currie, Alan Roger. Oooooh . . . Say It Again: Mastering the Fine Art of Verbal Seduction and Aural Sex. (2011). . Sobre a teoria de Freud "Complexo de Madonna-prostituta", e a conduta dos homens em relação às mulheres, e a busca dos homens por companhia sexual não monogâmica a curto prazo, em comparação a relações sexuais mais românticas, a longo prazo e monogâmicas. O livro também fornece conselhos de Currie para os homens se tornarem mais eroticamente dominantes e "sedução verbal".
 Currie, Alan Roger. The Possibility of Sex: How Naive and Lustful Men are Manipulated by Women Regularly. (2012). . Sobre o comportamento das mulheres, a quem Currie se refere como "Manipulative Timewasters", ou mulheres que, segundo Currie, usam a possibilidade do sexo para obter favores dos homens.
 Currie, Alan Roger. The Beta Male Revolution: Why Many Men Have Totally Lost Interest in Marriage in Today's Society. (2016). . Uma pré-sequência para o "Mode One" e "The Possibility of Sex", que afirma que há um apelo decrescente por casamentos estritamente monogâmicos para homens e mulheres no século XXI e examina como os relacionamentos mudaram significativamente na sociedade desde 1960.

Ligações externas 

 
 
 

Escritores de autoajuda
Escritores dos Estados Unidos
Escritores do século XX
Escritores do século XXI
Escritores afro-americanos
Literatura erótica
Afro-americanos
Naturais de Indiana
Nascidos em 1963
Poliamor
Desenvolvimento pessoal
Masculinismo
Naturais de Gary (Indiana)
Sedução
Relacionamentos interpessoais
Pessoas relacionadas ao universo BDSM